Белсат (сокращение от  — «Белорусское спутниковое») — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке.

Над программами канала «Белсат» работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии. «Белсат» выходит на белорусском языке, отдельные передачи и интервью выходят на русском языке.

История

Создание и первые годы 
Создан на основании договора МИД Польши и TVP (общественное Польское телевидение) 23 апреля 2007 года. Польское телевидение получило в 2007 финансовом году из государственного бюджета 16 млн злотых (около 4 млн евро) на подготовку канала к эфиру и начало вещания. Сначала канал был в эфире 16 часов в сутки — в формате четырёх 4-часовых блоков. Во внутренней структуре Польского общественного телевидения канал называется TV Białoruś. Сотрудничает с белорусским филиалом американского радио «Свобода».

Канал начал выходить в эфир 10 декабря 2007 со спутника Астра 1KR (19,2° в. д.), когда в мире отмечался День прав человека, а с 18 июля 2008 — со спутника Сириус 4 (4,8° в. д.).

В декабре 2008 года при телеканале сформирован общественный Наблюдательный совет. Его главой был избран Геннадий Буравкин.

Созданием Совета занимался Национальный комитет Объединённых демократических сил и Совет белорусской интеллигенции. В его состав войдёт до 15 известных людей из Белоруссии (среди них Зинаида Бондаренко, Светлана Калинкина, Владимир Колас, Юрий Хащеватский и другие). Совет будет давать телевизионщикам свои рекомендации.

19 декабря 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Белсат в его теперешнем виде исчезнет, а усилия и средства МИДа будут сконцентрированы на деятельности TVP Polonia Позднее, однако, он заявил о сохранении финансирования деятельности канала, хоть и в меньших объёмах..

После 2020 года 
Канал освещал протесты в Белоруссии 2020—2021 годов, за это многие журналисты были судимы и арестовывались. В 2020 году журналистов «Белсата» задерживали 162 раза, очень часто с изъятием техники.

15 ноября 2020 года за трансляцию мирной акции в память о Романе Бондаренко с «Площади Перемен» журналистки телеканала Катерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы, а в феврале 2021 года получили по два года лишения свободы.

В июле 2021 года Гомельский суд признал материалы на сайте и в соцсетях БелСата экстремистскими. 3 ноября того же года МВД Белоруссии признало весь канал «экстремистским формированием», в связи с чем по белорусскому закону за подписку или репост материалов канала гражданам грозит административная или уголовная ответственность.

Программы 
 «Аб’ектыў» (). Информационная программа.
 «Студыя Белсат» (). Формат программы аналогичен «Объективу».
 «Вот так». Информационная программа на русском языке.
 «Спорт». Спортивный обзор.
 «Тыдзень у аб’ектыве» (). Итоговая информационная программа.
 «ПраСвет». () Еженедельный обзор событий в мире.
 «Відзьмо-невідзьмо» (). Обзор новостей шоу-бизнеса от Сергея Филимонова.
 «Асабісты капітал» (). Программа-советчик, которая рассказывает про способы наиболее эффективного управления семейным капиталом и про способы сохранить семейную собственность.
 «Сальдa». Еженедельная программа о важнейших событиях в экономике Белоруссии.
 «Маю правa» (). Правовая программа.
 «Форум». Ток-шоу.
 «Рэпартэр» (). Программа формата «специальный репортаж».
 Тыдзень з радыё «Свабода» (). Аналитическая дискуссия журналистов и экспертов радио «Свобода» на актуальные и горячие темы следующей недели.
 «Прэс-экспрэс» (). Еженедельный обзор белорусской печати.
 «Беларусы ў Польшчы» (). Цикл публицистических передач о жизни белорусского национального меньшинства в Польше.
 «Еўрапейскі зьвяз без сакрэтаў» (). Как функционирует Европейский союз, что стоит у основ его политики касательно государств бывшего СССР, объяснить стратегию ЕС в области экономики и политики добрососедства.
 «Еўропа сёння» (). Программа телеканала «Немецкая волна» (Deutsche Welle) рассказывает про актуальные события в европейской политике, гражданской и культурной жизни, конфликты и их решения, проблемы и достижения.
 «Будучыня» (). Научный тележурнал.
 «На колах» (). Тележурнал про всё, что касается автомобиля.
 «Прыватная калекцыя» (). Программа о событиях культурной жизни Белоруссии.
 «Перад выбарам» (). Цикл теледискуссий по поводу будущих президентских выборов в Белоруссии с целью помочь зрителям решить, за кого отдать свой голос.
 «Госьць Белсату» (). Каждую пятницу в студии программы гость.
 «Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча» (). Цикл передач про польскую и мировую кухню, которую представляет Роберт Маклович.
 «Два на аднаго: Азбука маладых» (). Журналисты Белсата Павел Можейко и Дмитрий Гурневич встречаются с кандидатами на президентство, чтоб познакомиться с кандидатами поближе, обсудить их программы, узнать, каким они видят будущее Белоруссии.
 «Паляванне на дзівосы» (). В программе Белоруссия представляется как уникальное государство, которое притягивает своими загадками и чудесами не только иностранных туристов, но и самих белорусов.
 «Гісторыя пад знакам Пагоні» (). Цикл передач про историю Белоруссии в период входа в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
 «». Музыкальная программа, которая создаётся совместно с сайтом «Тузін Гітоў». В программе принимают участие преимущественно музыканты из Белоруссии, которые исполняют несколько песен и отвечают на вопросы ведущих.

Также на телеканале транслируются различные сериалы европейского производства с переводом на тарашкевицу, а также российские документальные фильмы (без перевода).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сообщество в ЖЖ
 Репортаж на радио «Свабода»
  // Телеканал Дождь. 25 ноября 2020.

Телеканалы на белорусском языке
Общественные телеканалы по алфавиту
Польское телевидение
Телеканалы, запущенные в 2007 году
Международные общественные телеканалы общей тематики
Общественные телеканалы Польши
Международные телерадиовещатели
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на английском языке
Цензура в Белоруссии
Политический кризис в Белоруссии (2020)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании